Federació de Futbol d'Aruba (del seu nom en neerlandès Arubaanse Voetbal Bond), màxim òrgan rector del futbol a Aruba
 Audio Video Bridging, estàndard tècnic desenvolupat per l'IEEE per a la transmissió d'àudio i vídeo
 Blocatge auriculoventricular (del seu nom en anglès Atrioventricular Block), trastorn en la conducció elèctrica entre les aurícules i els ventricles cardíacs
 AVB també és el codi IATA de la Base Aerea d'Aviano, base aèria de l'OTAN situada a Aviano (Itàlia)
 AVB també és l'acrònim del nom de diverses persones:
 Andries van Bochoven (1609 - 1634), pintor barroc holandès
 Abraham van Beijeren (1620 - 1690), pintor barroc holandès
 Armin van Buuren (1976), discjòquei i productor musical neerlandès
 André Villas-Boas (1977), entrenador de futbol portuguès
 Anthony Vanden Borre (1987), jugador de futbol belga